Big Brother (emisija), reality show
Big Brother (Hrvatska)
Veliki Brat (Srbija)
Veliki brat (eng. Big Brother), lik iz romana Tisuću devetsto osamdeset četvrta Georgea Orwella